Ильмовый листоед () — вид  из подсемейства .

Распространение 
Распространён в западной части Палеарктики от Португалии до Центральной Азии. Вид интродуцирован в Северную Америку.

Описание 
Сверху жёлтого цвета с чёрными пятнами на голове и грудном щите; боковые края надкрыльев чёрные; достигает длины 5—8 мм.

Примечание

Ссылки 
 Galerucella luteola Muell. (Chrysomelidae) — atlas of beetles of Russia (photo by K.V. Makarov)
 Ильмовый листоед Xanthogaleruca luteola (Muell., 1776) (Chrysomelidae) — фото К. В. Макарова

Козявки
Животные, описанные в 1766 году
Насекомые Евразии